Grafters – film del 1917 diretto da Arthur Rosson
Grafters – cortometraggio del 2014 diretto da Nicholas J. DeMicco